Каре́льский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Карельский переулок — улица в городе Воронеже.
 Карельский переулок — улица в городе Дорогобуже.
 Карельский переулок — улица в Кемерове.
 Карельский переулок — улица в Кинешме.
 Карельский переулок — улица в Омске.
 Карельский переулок — улица в посёлке Поросозере Республики Карелия.
 Карельский переулок — улица в Ростове-на-Дону.
 Карельский переулок — улица в городе Самаре.
 Карельский переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Карельский переулок — улица в Хабаровске.

Украина 
 Карельский переулок — улица в городе Запорожье.
 Карельский переулок — улица в Киеве.

См. также 
 Карельский бульвар
 Карельский мост